Danny Bonaduce (1959-), acteur américain ;
 Joseph Bonaduce (1927-2004), scénariste américain.

Voir aussi 
 Cadderly Bonaduce et Aballister Bonaduce, des personnages de fiction.